Loukianenko est un patronyme porté notamment par :

 Levko Loukianenko (1928-2018), homme politique ukrainien ;
 Pavel Loukianenko (1901-1973), agronome soviétique russe ;
 Sergueï Loukianenko (1968-),  écrivain populaire russe de science-fiction et de romans fantastiques.